Linthal, commune française du Haut-Rhin
 Linthal, commune suisse du canton de Glaris